La nazionale di pallacanestro jugoslava Under-16, ex nazionale jugoslava Allievi, è stata una selezione giovanile della nazionale jugoslava di pallacanestro, ed era rappresentata dai migliori giocatori di nazionalità jugoslava di età non superiore ai 16 anni.

Partecipava a tutte le manifestazioni internazionali giovanili di pallacanestro per nazioni gestite dalla FIBA.

Tra il 2003 e il 2006 ha assunto il nome di nazionale Under-16 di pallacanestro di Serbia e Montenegro.

Agli inizi la denominazione originaria era nazionale Allievi, in quanto la FIBA classificava le fasce di età sotto i 18 anni con la denominazione "allievi". Dal 2000, la FIBA ha modificato il tutto, equiparando sotto la dicitura "under 16" sia denominazione che fasce di età. Da allora la selezione ha preso il nome attuale.

Storia
Dal 1971 al 1991 è stata la nazionale under-16 della vecchia RSF di Jugoslavia.
Nel periodo dal 1991 al 2006, in seguito alla dissoluzione dello Stato, e le conseguenti guerre jugoslave, ha partecipato alle competizioni internazionali come nazionale Under-16 della Confederazione di Serbia e Montenegro, con due denominazioni diverse:
 periodo 1992-2003, sempre con il nome di "nazionale Under-16 di Jugoslavia"
 periodo 2003-2006, con il nome di "nazionale Under-16 di Serbia e Montenegro"

Nell'estate del 2006, con l'indipendenza ottenuta dal Montenegro, la Serbia è divenuta stato a sé, la Confederazione si è sciolta, e di conseguenza la sua nazionale sportiva, dalla quale hanno avuto origine i due nuovi team nazionali:

Collegamenti esterni 
 

Jugoslavia
Under 16